Walled Garden (englisch für ummauerter Garten) steht für:
 Walled Garden, anderer Name für Geschlossene Plattform, Softwaresystem mit Restriktionen
 Walled Garden (Garten), Garten mit Mauern für Gartenbau- und Sicherheitszwecke 
 Walled Garden (Hot Spot), Bereich eines kostenpflichtigen Internetangebots, der unentgeltlich und ohne Anmeldung zur Verfügung steht